Chiesa di Sant'Urbano ad Apiro
 Chiesa di Sant'Urbano  a Caldogno
 Chiesa di Sant'Urbano a Padova
 Chiesa di Sant'Urbano Papa a Preganziol
 Chiesa di Sant'Urbano a Campo Carleo a Roma
 Chiesa di Sant'Urbano alla Caffarella a Roma